Питер Пол Добри (26 июня 1782 — 24 сентября 1825) — британский -классик и литературный критик. 

Родился на острове Гернси. Получил образование в Reading School, затем в Тринити-колледже Кембриджа, где впоследствии преподавал. В 1823 году стал профессором греческого языка.

Был близким другом филолога Ричарда Порсона, работая вместе с ним над его моделью текстологии и после смерти последнего в 1808 году став его литературным душеприказчиком.

После смерти Добри были изданы его «Adversaria critica» (1831 — 1833 годы; затем издание Вагнера, 1874 — 1875) и «Lexicon rhetoricum» (1834; издание Мейера, 1844).

Примечания

Литература 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Кембриджского университета
Профессора Кембриджского университета
Профессор греческого языка (Кембриджский университет)